Střelice (powiat Brno)
 Střelice (powiat Pilzno Południe)
 Střelice (powiat Znojmo)
 Střelice (stacja kolejowa)